Nygren är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2018 bars av 7060 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Nygren 
 Anders Nygren (1890–1978), teolog och biskop
 Anders Gustaf Nygren (1821–1868), orgelbyggare
 Anders Johan Nygren (1869–1902), finländsk journalist och författare
 Arne Nygren (1925–2019), journalist och politiker, socialdemokrat
 Axel Nygren, flera personer
 Axel Nygren (botaniker) (1912–1987), botanist och genetiker
 Axel Nygren (båtkonstruktör) (1865–1935)

 Bengt Nygren (född 1931), entreprenör inom blomsterbranschen
 Benjamin Nygren (född 2001), fotbollsspelare
 Bitte Nygren (född 1961), arkitekt

 Carl Emanuel Nygren (1874–1936), militär och författare
 Charlotte Nygren (född 1981), fotbollsspelare
 Christer Nygren (född 1956), journalist och deckarförfattare

 Erik Nygren, flera personer
 Erik Nygren (politiker) (1897–1973), direktör och politiker, högerman
 Erik Nygren (militär) (1923–1999), militär, generalmajor
 Ernst Nygren (1889–1968), medeltidshistoriker, arkivarie
 Eugène Nygrén (1878–1960), finländsk industriman
 Eva Nygren (född 1955), företagsledare

 Gösta Nygren (1899–1953) djurparksgrundare

 Hans Nygren, flera personer
 Hans Nygren (militär) (1906–1982), överste
 Hans Nygren (arkitekt) (född 1936)
 Helena Nygren (född 1974), dokumentärfilmare, fotograf och journalist
 Helge Nygrén (1924–1992), finländsk idrottsjournalist
 Helmer Nygren (1858–1913), operasångare, regissör och inspicient
 Henrik Nygren (född 1963), reklamman
 Hildur Nygren (1896–1962), politiker, socialdemokrat
 Håkan Nygren (född 1944), ishockeytränare och spelare

 Ingemar Nygren (1899–1986), militär

 Jakob Nygren (född 1992), handbollsspelare
 Jan Nygren, flera personer
 Jan Nygren (politiker) (född 1950), socialdemokrat
 Jan Nygren (skådespelare) (1934–2019)
 Jonas Nygren (född 1978), kommunalpolitiker, socialdemokrat

 Karl Nygren-Kloster (1876–1954), röstpedagog
 Karl Nygren-Kloster (skådespelare) (1908–1980)
 Karl-Erik Nygren (1910–1991), kommunalborgmästare och direktör

 Lars Nygren (1943–2017), författare, inläsare och litteraturkritiker

 Magnus Nygren (född 1990), ishockeyspelare
 Maria Nygren (född 1975), författare, manusförfattare och regissör
 Maud Nygren (född 1931), skådespelare

 Nanny Nygren-Biró (1909–2007), konstnär
 Nils Nygren (1926–1976), skådespelare
 Nils F. Nygren (1924–2001), pastor, sångare, musiker och låtskrivare
 Ny-David Nygren (född 1940), kristen sångare

 Olga Alice Nygren (1898–1981), finländsk konsthistoriker
 Olle Nygren (1906–1990), vissångare och lutspelare
 Oscar Nygren, flera personer
 Oscar Nygren (artist) (1899–1978), styrkeartist
 Oscar Nygren (militär) (1872–1960), arméchef
 Oskar Nygren (1909–1988), arkitekt

 Ragnar Nygren (1938–2011), musiker, "Rock-Ragge"
 Rolf Nygren (född 1944), rättshistoriker
 Rolf Erling Nygren (1925–2010), målare, tecknare och grafiker
 Rutger Nygren (1910–1996), operettsångare och skådespelare

 Sara Nygren (född 1972), skådespelare
 Sven Nygren (1895–1970), manusförfattare, producent

 Theodor Nygren (1843–1926), grosshabdkare
 Tomas Nygren (född 1956), präst och teolog
 Tor Nygren (1897–1989), läkare
 Tord Nygren (född 1936), illustratör och författare

 Ulf Nygren (född 1951), författare, journalist och lärare

 Varg-Olle Nygren (1929–2021), motorcykelåkare 
 Veronica Nygren (1940–2006), textilkonstnär
 Victoria Nygren (1885–1965), konstnär
 Viveka Nygren (1925–2015), textilkonstnär

 Wollert Nygren (1906–1988), norsk hastighetsåkare på skridskor

 Yvonne Nygren (född 1949), barnskådespelare

 Åke Nygren (1908–1980), musikdirektör och röstpedagog

Se även 

 Nygren Point, 
 Mount Nygren,

Källor

Svenska efternamn